Рожанковский— фамилия. Известные носители:
 Рожанковский, Теодор Лонгинович (1875—1970) — украинский ученый, комендант Легиона УСС.
 Рожанковский, Фёдор Степанович (1891—1970) — русский художник-график, иллюстратор.